Callebout peut désigner :
 Peter Callebout (1916-1970), un architecte et designer belge ;
 Roland Callebout (1930-1983), un cycliste belge.